AAS kan avse: 

 AAS – den officiella tidning där Heliga stolen publicerar sina rättsakter, se Acta Apostolicae Sedis 
 AAS – syntetiska derivat av det manliga könshormonet testosteron och HCl, se Anabola steroider
 AAS – IATA:s flygplatskod för en flygplats i, Apalapsili, Indonesien, se Apalapsili Airport
 AAS – en analysmetod med syfte att bestämma halten av metalljoner i en lösning, se Atomabsorptionsspektroskopi
 3654 AAS - en asteroid upptäckt 1949 av Goethe Link Observatory, USA
AAS Mora - en signatur på urtavlan till moraklockor från 1700-talet, se Moraklocka
 Aas – tidigare stavning för Ås, Norge